

Sciences et techniques 
En physique, et notamment en science des matériaux, Grüneisen fait référence au physicien allemand .
 Le paramètre de Grüneisen, généralement noté , décrit l'effet des variations de volume d'un réseau cristallin sur ses propriétés vibrationnelles, et donc aussi l'effet des variations de température sur les dimensions et la dynamique du réseau cristallin.
 Le modèle de Bloch-Grüneisen est un modèle théorique de la résistivité des métaux.
 La  exprime la résistivité  d'un métal en fonction de la température .
 La  est un paramètre caractéristique d'un métal, qui intervient dans la formule précédente.
 L' est une équation d'état qui relie, à température donnée, le volume d'un solide à la pression.

Patronyme 
Grüneisen ou Gruneisen est un patronyme provenant de l'allemand  (« fer vert »). Il est notamment porté par :
  (1802-1878), un théologien protestant, prédicateur de la cour de Stuttgart, président de la  d'Eisenach et auteur-compositeur ;
  (1806-1879), un journaliste et critique musical anglais ;
  (1877-1949), un physicien allemand ;
  (1941-2012), un joueur professionnel de football américain ;

Homonymie de patronyme